The North Borders – album studyjny Bonobo, wydany w kwietniu 2013 roku przez wytwórnię Ninja Tune. Choć oficjalnie wydany 1 kwietnia 2013, jego nielegalna kopia pojawiła się w internecie już 21 marca. Ninja Tune zareagowało przyspieszając publikację wersji mp3, którą można było nabyć legalnie już 22 marca.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bonobo
Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Ninja Tune
Albumy muzyki elektronicznej